Српско национално вијеће Црне Горе може бити:

- погрешан назив, под којим се у медијима понекад именују организације чији званични називи гласе:
 Српско народно вијеће Црне Горе, самостална невладина организација, осована 2006. године
 Српски национални савјет Црне Горе, кровна организација Срба у Црној Гори, основана 2008. године

Види још 
 Српско национално веће (вишезначна одредница)
 Национално веће (вишезначна одредница)
 Народно веће (вишезначна одредница)